Vuillet se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Vuillet
 J. Vuillet